Adam Kotas – polski geolog
 Bolesław Kotas – żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego i Policji Państwowej
 Dorota Kotas – polska pisarka
 Jacek Kotas – polski polityk, przedsiębiorca, w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 Jan Kotas – poseł na Sejm Śląski, notariusz
 Jarosław Kotas – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika, trener i działacz piłkarski
 Ludwik Kotas – działacz Francuskiej Partii Komunistycznej
 Waldemar Kotas (ur. 27 lutego 1950 w Końskich) – polski aktor teatralny i filmowy

Zobacz też 
 Ryszard Kotys